MUP může znamenat:

MUP 
 Metropolitní univerzita Praha
 Mup (Music Publisher) je program pro sazbu notových zápisů
 Mapa učebního pokroku
 Master of Urban Planning, studijní obor na některých amerických univerzitách
 Ministarstvo unutrašnjih (unutarnjih) poslova, ministerstvo vnitra srbsky a chorvatsky
 potenciál motorické jednotky, neurologický pojem
 mupy mup – české čtení ruského sloganu «Миру — мир!», tedy „světu mír“

MÚP 
 MÚP – metoda úplného ponoření (Total Immersion), metoda výuky plavání
 MÚP – metropolitní územní plán
 MÚP – místní úprava provozu
 MÚP – míra úmrtnosti případu

MuP 
 česká textová počítačová hra z roku 1999, pojmenovaná podle Mutoidní Příšery

Reference